MARIANGELES SÁNCHEZ BENIMELI, (Valencia) compositora, musicóloga y guitarrista.

Biografía 
MARIÁNGELES SÁNCHEZ BENIMELI, Compositora, Guitarrista y Musicóloga, nacida en Valencia/España, cursó sus estudios en el Conservatorio Superior de esta ciudad, bajo la dirección de Rafael Balaguer, José María Cervera Lloret y Francisco León Tello, donde obtuvo premio de fin de carrera. 

Como COMPOSITORA, estudió composición con Walter Jentsch, en Berlín 1972-76.

SUS COMPOSICIONES cabe ordenarlas para:

Instrumentos solistas: Guitarra, Saxofón-Alto en Mib, Flauta, Oboe, Piano, Clarinete en Sib...

Música de Cámara: Órgano y Guitarra; Saxofón-Alto Mib y guitarra; Saxofón-Soprano Sib y Guitarra; Clarinete en Sib y Guitarra; Clarinete en Sib y Piano; Clarinete en Sib y Percusión; Contrabajo y Guitarra; Piano y Guitarra; Saxofón-Alto Mib y Arpa; Flauta y Guitarra; Tenor y Guitarra; Trío de Violonchelo, Tenor y Guitarra; Quarteto de Flauta, Oboe, Clarinete en Sib y Guitarra; Quinteto de cuerda y Guitarra; Coro mixto; Coro mixto con Barítono, Bandurria, Mandolina, Laúd, Guitarra, Flauta, Oboe, Clarinete en Sib, Timbal y Tambor;

Orquesta de Cuerda y Guitarra.

Orquesta Sinfónica con Coro y Órgano.

Ópera: “AMANDA”, (2007) Ópera romántica para niños y adultos, estando el argumento y libreto escritos por Mariángeles Sánchez Benimeli, (en español y alemán).

Diversas editoriales: Piles-Valencia, Ries&Erler-Berlin, Aphaia- Berlín le editan sus obras. La Editorial Ries&Erler/Berlín, acaba de editarle, “EVOCACIÓN AL CLARINETE” para Clarinete en Sib y Percusión y “ARIETTE” para Clarinete en Sib y Piano (2009) y la Editorial Piles/Valencia, “PATER NOSTER” para Orquesta sinfónica, Coro y Órgano y “DIVERTIMENTO” para Piano y Guitarra (2010).

Como GUITARRISTA, al finalizar en el Conservatorio los estudios, dirigidos por Rafael Balaguer, fue invitada por Narciso Yepes para continuar estudiando con él, en Madrid. Durante su estancia en esta ciudad, fue becada por el Ministerio de Asuntos Exteriores para asistir a las clases magistrales de Andrés Segovia y a las de Gaspar Cassadó, en Santiago de Compostela. Más tarde, obtuvo beca en Italia, Accademia Musicale Chigiana, Siena, lo que le permitió seguir estudiando con Andrés Segovia. En la Accademia Chigiana visitó también las clases de Emilio Pujol, (Vihuela y su Tabulatura) Por el nombrado Ministerio fue distinguida con una cátedra para ejercer en el Conservatorio Superior de El Cairo.

En París inició su carrera a nivel internacional, esta ciudad la alternó durante algún tiempo con Berlín, donde asistió a cursos sobre el Laúd del Renacimiento y su Tabulatura con el que grabó en la radio berlinesa. En 1973 fue la principal fundadora de una Cátedra de Guitarra en la Universidad del Arte de Berlín, para la que fue invitada a actuar delante de un jurado compuesto por solistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Desde entonces, Mariángeles Sánchez Benimeli residió en esta ciudad, donde alternó su carrera artística con la docencia, esta última, en la Universidad del Arte Berlín, donde ha impartido las siguientes Materias: Análisis Musical, Formas musicales e Interpretación, Técnica instrumental aplicada a la guitarra clásica y Música de Cámara. En su actividad, en esta Facultad, desde 1973 hasta 1999, ha formado musicalmente, un gran número de jóvenes, habiéndolos dirigido hasta el Doctorado musical, inclusive. Además, en 1974 fundó una Cátedra de Guitarra en la Escuela Pedagógica Superior de Berlín.

Como intérprete ha sido invitada en casi toda Europa, en Brasil y en Corea del Sur, habiendo sido acogida con éxito por el público y la prensa. En España, ha actuado en salas tan prestigiosas como el “Palau de la Música” Valencia, “Teatro Real” Madrid, “Teatro Principal” Victoria, “Castillo de Santa Bárbara” Alicante... Ha estrenado un amplio repertorio de obras de compositores contemporáneos, escritas para ella, tanto para guitarra sola como para guitarra con otros instrumentos. Ha formado diversos dúos, entre estos, con los violonchelistas Enrique Correa (Orquesta Nacional de España) y Christoph Kapler (Orquesta Filarmónica de Berlín); percusionistas Ismael Castelló (Orquesta Nacional de España), M. Rosenthal (Deutsche Oper Berlin - Orchester) y Katsunori Nishimura; con las cantantes Silvia Gröschke y Maria Teresa Reinoso (Deutsche Oper Berlín); con el flautista Frank Nagel, con el
violinista Rafael Periáñez (Orquesta Nacional de España)... En la actualidad forma parte del dúo Órgano y Guitarra con el organista Prof. Torsten Laux (Robert-Schumann Hochschule Düsseldorf).

Ha grabado con EMI Electrola-Marus y Rhythmuston Berlín. Últimamente, en 2006-07, con Picaromedia, Berlín. 
Mariángeles Sánchez Benimeli ha cesado en la Universidad del Arte, Berlín estando dedicada por completo a la composición y a la labor de intérprete. 

Como MUSICÓLOGA, Mariángeles Sánchez Benimeli estudió MUSICOLOGÍA con el Prof. Dr. Carl Dahlhaus, en la Technische Universität Berlin (1971-1975). La Editorial Piles-Valencia y el "Institut Alfons el Magnanim,Valencia" le han editado Trabajos musicológicos. Ha dado numerosas conferencias en Berlín sobre el Renacimiento español; -La Vihuela y sus Maestros: Alonso Mudarra, Luys de Narváez, Enriquez de Valderrábano y el valenciano Luys Milan...- También, en Berlín, ha dado a conocer las Cantigas de Alfonso X el Sabio, habiendo proyectado, para este concierto, las 40 Iluminaciones impresas en el Libro de las Cantigas, de las cuales solicitó las diapositivas en la Biblioteca del Monasterio del Escorial...

Tipos de composiciones (Selección)

Para instrumentos solistas 
 Guitarra, Saxofón alto en Mib, Flauta, Oboe, Piano, Clarinete…

Para música de Cámara 
 Dúos
 Órgano y Guitarra
 Saxofón- Alto Mib y Guitarra
 Saxofón-Soprano Sib y Guitarra.
 Clarinete Sib y Guitarra.
 Clarinete Sib y Piano
 Clarinete Sib y Percusión.
 Contrabajo y Guitarra.
 Piano y Guitarra
 Saxofón- Alto Mib y Arpa.
 Flauta y Guitarra
 Tenor y Guitarra
 Trío: 
 Violoncello, Tenor y Guitarra.
 Quarteto: 
 Flauta, Oboe, Clarinete Sib-y Guitarra.
 Quinteto:
 de Cuerda y Guitarra.
 Coro mixto, solo.
 Coro mixto: con Barítono, Bandurria o Mandolina, Laúd, Guitarra, Flauta, Oboe, Clarinete Sib, Timbal y Tambor.

Composiciones para instrumentos solistas 
 GUITARRA:
 PRELUDIO BACHIANO, Estrenada en Aula de Cultura de Calpe en 1996 (dur. 02:48)
 ESTUDIO COLORIDO NR. 15,. Estrenada en Corea del Sur en 1989 (dur. 02:15)
 ESTUDIO PERVERSO Nr. 17, Estrenada en el Palau de la Música de Valencia en 1995 (dur. 02:05)
 SUITE MELÓDICA, está dedicada a ANDRÉS SEGOVIA. Estrenada en el 9. Festival de Música Contemporánea de Alicante en 1993 (dur: 10:84)
 TRES CAPRICHOS: Los Tres Caprichos son Homenajes, respectivamente a: I. Fernando Sor, II. Olivier Messiaen y III. Pierre Boulez. Estrenada en el 9º Festival de Música Contemporánea de Alicante en 1993 (dur: 09:63)
 IMPROVISACIÓN SOBRE LA TUMBA DE HEITOR VILLA-LOBOS, está dedicada a Manuel Sánchez Garcia. Estrenada en la Universidad del Arte de Berlín en 1987 (dur: 05:52)
 NOCTURNO EN RE, Estrenada en Corea del Sur en 1989 (dur: 04:47)
 CANTILENA EN SOL Estrenada en Staatliche Kunstsammlungen Dresden en 2002 (dur: 04:53)
 PASEANDO POR EL RETIRO CAYENDO COPOS DE NIEVE. Dedicada a la poetisa Cristina Sánchez Rivas y al guitarrista José Luis Ruiz del Puerto. Estrenada en Epiphanienkirche-Charlottenburg-Berlin en 2003 (dur: 08:09)
 SAXOFÓN-ALTO EN Mib
 IMPRESSIONEN EINER REISE NACH LOMITZ Impresiones de un viaje a Lomitz. Estrenada en Ev. Kirche zu Ribbeck en 2002 (dur. 10:15)
 FLAUTA
 ROMANZA MEDIEVAL/Mittelalterliche Romanze Estrenada en BKA “Unerhörte Musik”/Berlin en 1995 (dur. 05:25)
 OBOE
 MONÓLOGO/-CONFIDENCIA/. Monolog/Vertrauliche Mitteilung. La obra está dedicada a la oboista Almute Zwiener. Estrenada en BKA, “Unerhörte Musik”/Berlin en 1995 (dur. 06:07)
 PIANO
 PINCELADAS SONORAS PARA UN POETA (Sound Strokes for a Poet): I. El brusco, II. El Tímido, III. El Romántico, IV. El Soñador, V. El Rabbiato. (Dedicada al pianista Antonio Galera López).

Composiciones para música de cámara (Dúos) 
 ÓRGANO Y GUITARRA:
 ORACIÓN/ (Gebet) La obra está dedicada a Xavier Carbonell. Estrenada en la Neue Nicolaikirche Frankfurt en 1993 (dur. 04:37) 
 LAMENTO-DIÁLOGO/ (Wehklage-Dialog) La obra está dedicada a Manuel Sánchez García. Estrenada en la Neue Nicolaikirche Frankfurt en 1993 (dur. 06:54) 
 LLAMADA DEL PARAISO/ (Ruf aus dem Paradies) Estrenada en la Neue Nicolaikirche Frankfurt en 1993 (dur. 09:06) 
 CASCADA/ (Kaskade) Estrenada en Johanniskirche Neubrandenburg en 1997 (dur. 10:28) 
 CANTO DE LOS ANDES/ (Gesang der Andén) La obra está dedicada a Carmen y Thomas Hammer. Estrenada en St. Katharinenkirche Brandenburg an der Havel en 2002 (dur. 05:33)
 SAXOFÓN CONTRALTO en MIb o FLAUTA Y GUITARRA 
 DER IN UNSERE ZEIT ZURÜCKGEKEHRTE TROUBADOUR/ La visita del Trovador en nuestro tiempo. Estrenada en BKA “Unerhörte Musik”/Berlin en 1995 (dur. 12:00)
 SAXOFÓN SOPRANO en Sib Y GUITARRA
 UM 15 UHR/ A las 15 horas. Estrenada en BKA “Unerhörte Musik”/Berlin en 1995 (dur. 06:18)
 CLARINETE en SIb Y GUITARRA
 ARIETTE, (dur. 02:15)
 CLARINETE en Sib Y PIANO
 ARIETTE (dur. 02:15)
 CLARINETE en SIb Y PERCUSIÓN
 EVOCACIÓN AL CLARINETE (dur. 08:41)
 CONTRABAJO Y GUITARRA
 CAPRICHO CALPINO (dur. 05:30)
 PIANO Y GUITARRA
 “DIVERTIMENTO” (dur. 10:30)
 SAXOFÓN CONTRALTO en Mib Y ARPA 
 CAPRICHO MEDITERRÁNEO. (dur. 08:00)
 TENOR Y GUITARRA:
 ZIKADENTREFF: (1) “Al-Andalus” (2) “Alhambra” Estrenadas en el Musikinstrumenten-Museum Berlín en 1999 (dur. 05:30)

Composiciones para música de cámara (Más de dos Instrumentos) 
 TENOR VIOLONCELLO Y GUITARRA
 “NACHTS”- “DE NOCHE”- Nocturno: Estrenada en Berlin-Kreuzberg im Autohaus Stolzenburg en 1993 Aphaia-Verlag. (dur. 06:05)
 FLAUTA, OBOE, CLARINETE en Sib y GUITARRA
 QUARTETTO CONCERTANTE; dedicada a Rafael, Antonio y Mar Galera. (dur. 12:50)
 QUINTETO DE CUERDA Y GUITARRA
 “ARIETTA” (dur. 12:50)
 CORO MIXTO:
 ¡PENYAL D'IFAC, GLORIA DE CALP! (dur. 02:30)
 CORO MIXTO Y BARÍTONO, BANDURRIA O MANDOLINA, LAÚD, GUITARRA, FLAUTA, OBOE, CLARINETE, TIMBAL, TAMBOR.
 HOMENATGE AL PENYAL D'IFAC. Está dedicada a Pedro Pastor Pastor, cronista de la Villa de Calpe y a su esposa. (dur. 05:39)
 CLARINETE en Sib, SAXOFÓN Contralto en Mib, PERCUSIÓN, y PIANO
 CAMINANDO POR EL INFINITO (Walking of Infinite) Largo, molto cantabile, Moderato, Largo, molto legato, Moderato
 ORQUESTA DE CUERDA Y GUITARRA
 CONCERTO ARIETTA. (dur. 12:00)
 ORQUESTA SINFÓNICA, ÓRGANO Y CORO MIXTO
 “PATER NOSTER” CANTUS-ORATIO, está dedicada a Manuel Sánchez García. Estrenada en las “Semanas culturales españolas” en Berlín en 2003 (dur. 10:29)

Ópera 
 “AMANDA”, (2007) Ópera romántica para niños y mayores, estando el argumento y libreto escritos en español y alemán por Mariangeles Sànchez Benimeli (2007) (dur. 1h. 30')

EJECUTANTES:
2 Flauti, 2 Oboi, 2 Clarinetti (Sib), 2 Fagotti, 2 Corni (F), 3 Tromboni, 4 Timpani, Do#, Fa#, Sol, Sol#, 6 Triangoli (Distintos tamaños de Triángulos/Verschiedenen Größen von Triangeln), Piatti, Tamburino, Tamburo, Piano (Piano o Teclado eléctrico/ Piano oder Keyboard), Violino I, Violino II, Viola, Violonchelo y Contrabasso.

Sandra: Narratrice-Narradora-Erzählerin

Tala: Mezzosoprano

Carlo: Barítono

Amanda: Soprano

Romeo: Tenor

Pepito: Tenor

Confuncio: Barítono

Teofilo: Tenor

Tres madres- Drei Mütter: 3 Soprani

Tres padres - Drei Väter: 3 Baritoni

4 Ragazzi-Ballerini: 4 Danzarines- Vier Tänzer

Gruppo degli ospiti: Grupo de invitados-Gästegruppe

Discografía 
1.) EMI Electrola-Marus; Guitarra sola con Mariangeles Sánchez Benimeli: Obras de Fernando Sor, Italianische Renaissance, Walter Jentsch, Antonio Ruiz Pipó, Antonio Lauro, Benvenuto Terzi, Francisco Tárrega,Tomás Marco. (LC 9822).

2.) Rhythmuston Berlín; Guitarra sola con Mariangeles Sánchez Benimeli: Obras de Johann Sebastian Bach, Fernando Sor, Francisco Tárrega, Gaspar Sanz, Isaac Albéniz, heitor Villa-Lobos, Mariangeles Sánchez Benimeli, Anonym. (HS 150).

3.) Picaromedia, Berlín; Mariangeles Sánchez Benimeli spielt eigene Werke; (M. Sánchez Benimeli interpreta obras suyas) (Nr. 10413) (ver: Picaromedia; Pilesmusic; Diverdi).

4.) Picaromedia, Berlín; Mariangeles Sánchez Benimeli spielt Werke für Gitarre solo; (M. Sánchez Benimeli interpreta obras para Guitarra sola) (Nr.10393) (ver: Picaromedia; Pilesmusic; Diverdi).

5.) Origin Classical, USA (ph.206/781-2589; Idit Shner & Yumiko Endo Schlaffer play in “20 CENTURY MUSIC FOR SAXOPHONE & HARP”; Capricho Mediterráneo from Mariangeles Sánchez Benimeli for alto Saxophone and harp (Originclassical) (Partitura, ver Editorial Riesler)

VIDEOS: Vídeos de algunas interpretaciones de sus obras

Bibliografía 

Diccionario biográfico: Músicos españoles de todos los tiempos (I.S.B.N. 84-85447-05-0)

Lexicon-Gitarren: Verlag Neue Musik/Berlin (NM 536-7800507)

Fundación Autor/Madrid; Centro de Documentación de las Artes Escénicas y la Música, Ministerio de Cultura. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 15 años de estrenos de Música (1985-1999) (ISBN: 84-87583-45-8)

Compositores Valencianos Siglo XX (Eduardo López-Chavarri Andújar- Generalitat Valenciana) (I.S.B.N. 84-7890-985-0)

Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana - Levante EMV

Editorial Piles/Valencia; (Partituras en línea: Mariangeles Sánchez Benimeli)

Editorial Ries&Erler/Berlin (Partituras en línea: Mariangeles Sánchez Benimeli)

Amigos de la Guitarra Valencia (AGV)

Royal Classics/ Boletín “Royal Classics” nr. 55

Fundación Juan March/ Archivo de Música Contemporánea

Diccionario Valenciano de la Música (IVM)

Enlaces externos 

SGAE & CEDRO

 Editorial Pilesmusic

 Editorial Ries&Erler/Berlin

 Diverdi

 Royal Classics

 Amigos de la guitarra

Referencias 

Compositores de la Comunidad Valenciana
Guitarristas clásicos de España
Músicos de la Comunidad Valenciana
Músicos clásicos del siglo XX de España
Mujeres músicas de España
Mujeres guitarristas
Nacidos en Valencia